Пера Тодорович може да се отнася до
 Пера Тодорович – един от водачите на сръбската Радикална партия в 80-те години на XIX век;
 Петър Тодорович – участник в сръбската въоръжена пропаганда в Македония.